Серия А 1929/1930 () — 1-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 6 октября 1929 года и завершился 13 июля 1930 года. В 3-й раз в своей истории победителем турнира стала миланская «Амброзиана».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1929/1930
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1929 году
Спорт в Италии в 1930 году